Кубок Канады по кёрлингу 2004 () проводился в городе Камлупс (Британская Колумбия) c 6 по 11 января 2004 года как для мужских, так и для женских команд. Розыгрыш Кубка проводился во 2-й раз.

Победители турнира, кроме призовых сумм, получали автоматическую квалификацию для участия в следующем розыгрыше Кубка Канады в 2005, в очередном розыгрыше  2004 (в составе команды Северной Америки), а также в очередном Канадском олимпийском отборе по кёрлингу 2005.

В розыгрыше мужского и женского Кубков приняло участие 10 мужских и 10 женских команд.

Среди мужских команд победителями стала команда скипа Рэнди Фёрби, во второй раз выигравшая Кубок.

Среди женских команд победителями стала команда скипа Колин Джонс, впервые выигравшая Кубок.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды, разделённые на 2 группы по 5 команд, играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, плей-офф. Сначала там встречаются в «классификационных матчах» () за выход в четвертьфиналы плей-офф команды, занявшие в группах 2-е и 3-е места; они играют «наперекрест», то есть 2-е место группы A с 3-м местом группы B и наоборот. Проигравшие занимают общее 5-е место. Победители проходят в четвертьфиналы плей-офф, играющегося по системе Пейджа: команды, занявшие 1-е место в группах, проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). Команды, занявшие 2-е место в группах, играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Общее третье место занимает команда, проигравшая в полуфинале.

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Группа A

Группа B

  команды, выходящие в плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
Группа A
{| class=wikitable style="text-align: center;"
!
!Скип
!width=20|A1
!width=20|A2
!width=20|A3
!width=20|A4
!width=20|A5
!width=20|
!width=20|
!Место
|- bgcolor=#cfc
|A1||align="left"| Колин Джонс      ||  * || 8:5|| 6:8||12:7|| 9:7|| 3 || 1 ||1
|- bgcolor=#cfc
|A2||align="left"| Шерри Мидо       || 5:8||  * || 6:5|| 8:6|| 7:5|| 3 || 1 ||2
|- bgcolor=#cfc
|A3||align="left"| Cathy Cunningham || 8:6|| 5:6||  * || 9:8|| 5:8|| 2 || 2 ||3
|-
|A4||align="left"| Дженнифер Джонс  ||7:12|| 6:8|| 8:9||  * || 7:6|| 1 || 3 ||4
|-
|A5||align="left"| Рене Зонненберг  || 7:9|| 5:7|| 8:5|| 6:7||  * || 1 || 3 ||5
|}Группа B'''

  команды, выходящие в плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 
 
 Мужской турнир - 2004 Canada Cup of Curling - CurlingZone
 Женский турнир - 2004 Canada Cup of Curling - CurlingZone
  («Кубок Канады 2004» см. на стр. 170—180)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2004
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2004

2004
Спорт в Канаде в 2004 году
Спортивные соревнования в Камлупсе
Январь 2004 года